

Toponymie

 Grabow, une ville
 Grabow, un Amt (division administrative).

Patronymie
 Friedrich Wilhelm Karl von Grabow (1783-1869), général prussien
 Wilhelm Grabow (1802-1874), magistrat et homme politique allemand
 Robert Grabow (1885-1945), homme politique allemand
 John Grabow (1978- ) est un joueur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme